Коку:
 Коку — традиционная японская мера объёма, примерно равна 180,39 литра.
 Коку — река в Бразилии, протекающая по территории штата Токантинс.
 Коку, Филлип (род. 1970) — нидерландский футболист, тренер.